Der Spordiklubi Kiviõli Tamme Auto war ein estnischer Sportverein aus Kiviõli. Der Klub war vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt, die von 2008 bis 2015 in der zweitklassigen Esiliiga spielt.

Geschichte 
Kiviõli Tamme Auto wurde 1999 gegründet. Die Fußballmannschaft spielte zunächst im unterklassigen Bereich der estnischen Ligapyramide. Als Aufsteiger gelang dem Klub in der Spielzeit 2007 die Meisterschaft in der II. liiga Ida/Põhi und damit erstmals der Aufstieg in die Esiliiga. Dort belegte sie in der Spielzeit 2011 mit dem dritten Rang die beste Platzierung und verpasste mit einem Punkt Rückstand die Aufstiegsrelegation zur Meistriliiga.

2013 benannte sich der Klub in FC Irbis Kiviõli um und musste nach drei weiteren Jahren wegen finanzieller Probleme 2015, zwei Klassen tiefer, in die vierte Liga absteigen. Das letzte Spiel bestritt das Team am 7. August 2016 gegen den FC Santos Tartu.

Ligazugehörigkeit

Weblinks 
 Eintrag über den Klub bei soccernet.ee

Einzelnachweise 

Ehemaliger estnischer Fußballverein
Sport (Lüganuse)
Gegründet 1999
Aufgelöst 2016
Kiviõli